El término descarga puede referirse a:

 La descarga digital, transferencia de datos o archivos informáticos desde un servicio de red a un dispositivo. Más específicamente:
 La descarga de música.
 La descarga de datos móviles.
 La descarga electrostática, fenómeno que hace que circule una corriente eléctrica repentina y momentánea entre dos objetos de distinto potencial eléctrico.
 La descarga (música), forma musical cubana basada en la improvisación de montunos, también empleada en la salsa.
 La zona de carga y descarga.

Enlaces externos